Langa (Àvila), municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Langa (Sud-àfrica), township de Ciutat del Cap, Sud-àfrica 
 Langa del Castillo, municipi de la província de Saragossa, a la comunitat autònoma d'Aragó 
 Langa de Duero, municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Celia Langa(Madrid, 1933 - 2016), cantant madrilenya 
 Moshekwa Langa (Bakenberg, Sud-àfrica, 1975), artista i antropòleg visual que treballa amb instal·lacions, dibuix, vídeo i escultura